Shark war der Name von sieben Schiffen und U-Booten der United States Navy

 USS Shark (1821) 
 USS Shark (1861) (später in George W. Rodgers umbenannt)
 USS Shark (SS-8) 
 USS Shark (SP-534) Motorboot
 USS Shark (SS-174) (1936–1942)
 USS Shark (SS-314) (1944)
 USS Shark (SSN-591) (1961–1990)

Shark